Ала ад-Дин () — имя нескольких хорезмшахов из династии Ануштегинов:
 Ала ад-Дин Атсыз (1097/1105 — 1156) — сын Кутб ад-Дина Мухаммеда I и внук Ануш-Тегина, шах Хорезма в 1128—1156 годах.
 Ала ад-Дин Текеш (?—1200) — сын хорезмшаха Ил-Арслана, шах Хорезма в 1172—1200 годах.
 Ала ад-Дин Мухаммед II (1169—1220) — младший сын Ала ад-Дин Текеша, шах Хорезма в 1200—1220 годах. Прочие
 Аладдин — главный герой арабской сказки «Волшебная лампа Аладдина», вошедшей в собрание рассказов «Тысяча и одна ночь».
 Ала ад-дин Джувейни (1226—1283) — персидский историк и государственный деятель.

 См. также 
 

Арабские имена